Jeangeorges est un patronyme français typique du département des Vosges en région Lorraine.

Onomastique 
Jeangeorges était à la fin du Moyen Âge soit un nom de baptême suivi du nom de famille, soit un double nom de baptême (un double prénom), écrit Jean Georges. À l'époque où les gens cherchaient des solutions pour différencier les individus d'une même famille ou d'un même village, les surnoms se sont imposés en plus des noms de baptême (prénoms) jusqu'à devenir des noms de famille, hérités le plus souvent du père (patronymes), ou, rarement, de la mère (matronymes), ceci entre le  et le . Jean Georges pouvait alors être un surnom donné à une branche familiale, dont le père portait les deux noms de baptême Jean et Georges, ou dont un ancêtre s'appelait Jean et un autre Georges. Les nouveau-nés prenaient alors un autre nom de baptême, comme Demenge. L'enfant s'appelait alors Demenge Jeangeorges.

L'exemple suivant tiré des archives départementales des Vosges sur la commune de Saint-Amé, montre ce type de généalogie :
 Jean GEORGES, le père (1555-1604)
 Pierron Jean GEORGES, le fils (ca 1597-1672)
 Demenge JEANGEORGES, le petit fils (1618-1663)

Le patronyme Jeangeorges est loin d'être un cas isolé d'accumulation de prénoms dans les Vosges : on trouve également, parmi les plus connus et les plus fréquents , , , et parmi des noms plus rares , , , , , , , , , , , , , , , , ,  et .

Surnoms patois dans les Hautes-Vosges 
Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les haut-vosgiens vivant en milieu rural assez isolé avaient l'habitude de se donner des surnoms pour différencier les familles dans les villages. En effet, le nombre de patronymes et de prénoms était faible — ceci sous-entendant une consanguinité conséquente dans ces vallées —: à La Bresse par exemple, quelques noms de familles dominent très largement les autres numériquement (Perrin, Mougel, Poirot, Pierrel, Claudel, Claudon, Demange, Grandemange, Humbertclaude, Didierlaurent ...), ainsi que quelques prénoms traditionnels (Émile, Ernest, Jean, Louis, Paul, Joseph, André, Charles ...). Il arrivait fréquemment que dans un même village, de nombreuses personnes d'une génération donnée portent le même nom et le même prénom, en plus du fait qu'ils exercaient presque tous le même métier d'agriculteur. L'exemple suivant tiré d'un étude généalogique de l'ensemble de la population de La Bresse montre 17 personnes nées Émile Mougel entre 1861 et 1903 qui ont donc cohabité au même moment dans un même espace social, entraînant une grande confusion entre individus. Un système de surnoms était donc inévitable pour reconnaître les individus dans les conversations. 

L'utilisation ancestrale de ces surnoms cumulatifs, née au  et au , désormais lointaine, reste pourtant ancrée aujourd'hui encore dans les habitudes des anciens dans les hautes vallées vosgiennes.

Voici quelques exemples de noms patois vosgiens de La Bresse, le prénom le plus à droite étant généralement celui de l'ancêtre le plus éloigné :
 famille Torin Élophe Djâques (Torin 1877, petit-fils fils d'Élophe 1793, petit-fils de Jacques 1744), surnom d'une des familles Demange)
 famille Yan Minique (Jean 1750, père de Dominique 1789), surnom d'une des familles Didierlaurent
 famille Louis Zidor Colon Colas Djozon (Louis fils d'Isidore, fils de Colon (Nicolas), fils de Colas (Nicolas), fils de Djozon (Joseph)), surnom d'une des familles Remy

Personnalité 
 Raymond Jeangeorges (1917-), gérant de l'entreprise Société pour le développement touristique de Pralognan-la-Vanoise, qui installa également le premier téleski de La Mauselaine à Gérardmer
 Marie France Jeangeorges (1949-), une skieuse alpine française.
 Sabine Jeangeorges, une peintre, comédienne, danseuse et chanteuse lyrique française

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien